Верна́са () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Поросо Вернаса, Джексон Габриель (род. 2000) — эквадорский футболист.
 Фернандес Вернаса, Анхель Освальдо (род. 1971) — эквадорский футболист.